Atlético Petróleos Luanda, i vardagligt tal kallad Petro Atlético, är en angolansk fotbollsklubb, som har vunnit de fem senaste inhemska ligamästerskapen. De har också vunnit den afrikanska cupen två gånger, senast 1998.

Manucho Goncalves spelade 60 matcher och gjorde 69 mål för klubben. Han såldes 2007 till den engelska professionella storklubben Manchester United FC.

Meriter 
 Girabola :
 Mästare (16): 1982, 1984, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1994, 1995, 1997, 2000, 2001, 2008, 2009, 2022.
Cupen
 vinnare (12): 1987, 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2012, 2013, 2017, 2021
Supercupen
 vinnare: (6): 1987, 1988, 1993, 1994, 2002, 2013.

Placering tidigare säsonger

Kända spelare 
  Luís Delgado
  Flávio Amado
  Manucho
  Sebastião Gilberto
  Zé Kalanga
  João Ricardo

Tränare 
  Alexandre Grasseli, (2014–2015)
  Beto Bianchi, (2016–2019)
  Toni Cosano, (2019–2020)
  Bodunha, (2021) 
  Alexandre Santos, (2021–nutid)

Källor

Externa länkar 
 Officiella webbplatser:
Petro de Luanda på facebook
Petro de Luanda på Soccerway

Fotbollsklubbar i Angola